Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Omar Camporese e Diego Nargiso che hanno battuto in finale Tom Nijssen e Udo Riglewski 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Jakob Hlasek /  John McEnroe (quarti di finale)
 Anders Järryd /  Tomáš Šmíd (primo turno)

 Tim Pawsat /  Laurie Warder (primo turno)
 Jim Courier /  Pete Sampras (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Milan Indoor 1990